Hohe Berg ist der Name von geographischen Objekten im Spessart, Landkreis Miltenberg, Bayern:

 Gemeindefreies Gebiet Hohe Berg, gemeindefreies Gebiet
 Hohe Berg (Sulzbach) (), hohe Erhebung bei Sulzbach am Main

Siehe auch:
 Hoberg
 Hohberg (Begriffsklärung)
 Hohberger
 Hoheberg
 Hohe Berge
 Hoher Berg